Zenker se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Friedrich Albert von Zenker
 Jonathan Carl Zenker